Мериндад-де-Вальдивьельсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 128 км². Население — 433 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса